

Sigle 
 Österreichische Bundesbahnen – Azienda ferroviaria austriaca

Fumetto 
 Obb – personaggio Marvel Comics

Altro 
 Obb. – abbreviazione di Oberbayern, Alta Baviera (Germania)
 OBB – vecchia targa automobilistica del circondario di Obernburg (Germania)